Damochlora rectilabrum är en snäckart som först beskrevs av Smith 1894.  Damochlora rectilabrum ingår i släktet Damochlora och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rectilabrum